Костюшко (Косцюшко) — східнослов'янське прізвище.

 Тадеуш Костюшко— польський і американський військовий і політичний діяч, учасник Війни за незалежність США
 Костюшко Лука — член Української Центральної Ради.
 Косцюшко-Валюжинич Карл Казимирович — археолог
 Костюшко Олександр Миколайович (1974—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Косцюшко (гора) — гора в Австралійських Альпах, вища точка Австралії.
 Косцюшко (округ, Індіана) — округ (графство) у штаті Індіана, США.

Див. також 
 Костюшки

Білоруські прізвища